

514001–514100 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 514001 || || 27 de febrer de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=002 bgcolor=#E9E9E9
| 514002 || || 10 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=003 bgcolor=#E9E9E9
| 514003 || || 23 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=004 bgcolor=#E9E9E9
| 514004 || || 3 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=005 bgcolor=#E9E9E9
| 514005 || || 3 de maig de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=006 bgcolor=#E9E9E9
| 514006 || || 24 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=007 bgcolor=#d6d6d6
| 514007 || || 28 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=008 bgcolor=#d6d6d6
| 514008 || || 5 de maig de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=009 bgcolor=#E9E9E9
| 514009 || || 9 de maig de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=010 bgcolor=#E9E9E9
| 514010 || || 3 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=011 bgcolor=#d6d6d6
| 514011 || || 24 d'abril de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=012 bgcolor=#E9E9E9
| 514012 || || 4 de març de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=013 bgcolor=#E9E9E9
| 514013 || || 18 de juliol de 2006 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=014 bgcolor=#E9E9E9
| 514014 || || 25 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=015 bgcolor=#E9E9E9
| 514015 || || 10 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=016 bgcolor=#d6d6d6
| 514016 || || 10 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=017 bgcolor=#d6d6d6
| 514017 || || 6 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=018 bgcolor=#d6d6d6
| 514018 || || 10 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=019 bgcolor=#d6d6d6
| 514019 || || 30 de maig de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=020 bgcolor=#d6d6d6
| 514020 || || 27 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=021 bgcolor=#d6d6d6
| 514021 || || 3 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=022 bgcolor=#E9E9E9
| 514022 || || 5 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=023 bgcolor=#E9E9E9
| 514023 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=024 bgcolor=#E9E9E9
| 514024 || || 21 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=025 bgcolor=#d6d6d6
| 514025 || || 4 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=026 bgcolor=#E9E9E9
| 514026 || || 3 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=027 bgcolor=#d6d6d6
| 514027 || || 28 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=028 bgcolor=#E9E9E9
| 514028 || || 9 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=029 bgcolor=#d6d6d6
| 514029 || || 24 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=030 bgcolor=#d6d6d6
| 514030 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=031 bgcolor=#FA8072
| 514031 || || 25 de març de 2006 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=032 bgcolor=#d6d6d6
| 514032 || || 6 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=033 bgcolor=#E9E9E9
| 514033 || || 1 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=034 bgcolor=#d6d6d6
| 514034 || || 21 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=035 bgcolor=#E9E9E9
| 514035 || || 2 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=036 bgcolor=#d6d6d6
| 514036 || || 30 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=037 bgcolor=#d6d6d6
| 514037 || || 17 de febrer de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=038 bgcolor=#d6d6d6
| 514038 || || 14 de setembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=039 bgcolor=#d6d6d6
| 514039 || || 1 de febrer de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=040 bgcolor=#E9E9E9
| 514040 || || 14 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=041 bgcolor=#FFC2E0
| 514041 || || 22 de juny de 2014 || WISE || WISE || AMO ||  —
|-id=042 bgcolor=#d6d6d6
| 514042 || || 25 de juny de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=043 bgcolor=#d6d6d6
| 514043 || || 18 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=044 bgcolor=#fefefe
| 514044 || || 25 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=045 bgcolor=#d6d6d6
| 514045 || || 28 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=046 bgcolor=#E9E9E9
| 514046 || || 18 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=047 bgcolor=#d6d6d6
| 514047 || || 1 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=048 bgcolor=#d6d6d6
| 514048 || || 10 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=049 bgcolor=#d6d6d6
| 514049 || || 8 de març de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=050 bgcolor=#d6d6d6
| 514050 || || 5 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=051 bgcolor=#d6d6d6
| 514051 || || 4 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=052 bgcolor=#d6d6d6
| 514052 || || 12 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=053 bgcolor=#d6d6d6
| 514053 || || 7 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=054 bgcolor=#d6d6d6
| 514054 || || 12 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=055 bgcolor=#d6d6d6
| 514055 || || 28 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=056 bgcolor=#d6d6d6
| 514056 || || 16 de març de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=057 bgcolor=#d6d6d6
| 514057 || || 26 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=058 bgcolor=#fefefe
| 514058 || || 13 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=059 bgcolor=#d6d6d6
| 514059 || || 17 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=060 bgcolor=#d6d6d6
| 514060 || || 3 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=061 bgcolor=#d6d6d6
| 514061 || || 26 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=062 bgcolor=#C2FFFF
| 514062 || || 28 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || L5 ||  —
|-id=063 bgcolor=#d6d6d6
| 514063 || || 12 de maig de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=064 bgcolor=#d6d6d6
| 514064 || || 17 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=065 bgcolor=#d6d6d6
| 514065 || || 3 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=066 bgcolor=#d6d6d6
| 514066 || || 16 de març de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=067 bgcolor=#d6d6d6
| 514067 || || 5 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=068 bgcolor=#d6d6d6
| 514068 || || 4 d'abril de 2013 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=069 bgcolor=#d6d6d6
| 514069 || || 26 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=070 bgcolor=#d6d6d6
| 514070 || || 31 de maig de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=071 bgcolor=#d6d6d6
| 514071 || || 19 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=072 bgcolor=#d6d6d6
| 514072 || || 1 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=073 bgcolor=#d6d6d6
| 514073 || || 1 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=074 bgcolor=#fefefe
| 514074 || || 10 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=075 bgcolor=#d6d6d6
| 514075 || || 24 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=076 bgcolor=#FA8072
| 514076 || || 4 de setembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=077 bgcolor=#FA8072
| 514077 || || 7 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=078 bgcolor=#C2FFFF
| 514078 || || 16 de maig de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L5 ||  —
|-id=079 bgcolor=#C2FFFF
| 514079 || || 11 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L5 ||  —
|-id=080 bgcolor=#fefefe
| 514080 || || 27 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=081 bgcolor=#fefefe
| 514081 || || 31 de març de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=082 bgcolor=#C2FFFF
| 514082 || || 13 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L5 ||  —
|-id=083 bgcolor=#C2FFFF
| 514083 || || 25 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || L5 ||  —
|-id=084 bgcolor=#C2FFFF
| 514084 || || 11 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L5 ||  —
|-id=085 bgcolor=#FA8072
| 514085 || || 3 d'octubre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=086 bgcolor=#fefefe
| 514086 || || 3 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=087 bgcolor=#fefefe
| 514087 || || 20 de setembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=088 bgcolor=#fefefe
| 514088 || || 28 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=089 bgcolor=#C2FFFF
| 514089 || || 4 de maig de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L5 ||  —
|-id=090 bgcolor=#d6d6d6
| 514090 || || 7 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=091 bgcolor=#FA8072
| 514091 || || 20 de novembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=092 bgcolor=#fefefe
| 514092 || || 28 d'agost de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=093 bgcolor=#fefefe
| 514093 || || 7 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=094 bgcolor=#fefefe
| 514094 || || 16 de novembre de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=095 bgcolor=#C2FFFF
| 514095 || || 7 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L5 ||  —
|-id=096 bgcolor=#fefefe
| 514096 || || 23 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=097 bgcolor=#C2FFFF
| 514097 || || 26 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L5 ||  —
|-id=098 bgcolor=#C2FFFF
| 514098 || || 10 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || L5 ||  —
|-id=099 bgcolor=#C2FFFF
| 514099 || || 15 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L5 ||  —
|-id=100 bgcolor=#E9E9E9
| 514100 || || 27 de febrer de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|}

514101–514200 

|-bgcolor=#fefefe
| 514101 || || 2 d'agost de 2005 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=102 bgcolor=#FA8072
| 514102 || || 9 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=103 bgcolor=#fefefe
| 514103 || || 11 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=104 bgcolor=#fefefe
| 514104 || || 17 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=105 bgcolor=#FA8072
| 514105 || || 13 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=106 bgcolor=#fefefe
| 514106 || || 17 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=107 bgcolor=#B88A00
| (514107) Kaʻepaokaʻawela || || 26 de novembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=108 bgcolor=#d6d6d6
| 514108 || || 7 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=109 bgcolor=#fefefe
| 514109 || || 16 de març de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=110 bgcolor=#fefefe
| 514110 || || 23 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=111 bgcolor=#fefefe
| 514111 || || 19 d'agost de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=112 bgcolor=#fefefe
| 514112 || || 10 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=113 bgcolor=#fefefe
| 514113 || || 14 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=114 bgcolor=#fefefe
| 514114 || || 25 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=115 bgcolor=#fefefe
| 514115 || || 30 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=116 bgcolor=#E9E9E9
| 514116 || || 11 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=117 bgcolor=#fefefe
| 514117 || || 17 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=118 bgcolor=#fefefe
| 514118 || || 28 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=119 bgcolor=#fefefe
| 514119 || || 3 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=120 bgcolor=#fefefe
| 514120 || || 26 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=121 bgcolor=#fefefe
| 514121 || || 12 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=122 bgcolor=#fefefe
| 514122 || || 13 de setembre de 2012 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=123 bgcolor=#E9E9E9
| 514123 || || 14 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=124 bgcolor=#fefefe
| 514124 || || 17 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=125 bgcolor=#fefefe
| 514125 || || 6 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=126 bgcolor=#E9E9E9
| 514126 || || 20 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=127 bgcolor=#fefefe
| 514127 || || 12 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=128 bgcolor=#fefefe
| 514128 || || 21 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=129 bgcolor=#fefefe
| 514129 || || 4 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=130 bgcolor=#fefefe
| 514130 || || 21 de maig de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=131 bgcolor=#fefefe
| 514131 || || 26 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=132 bgcolor=#E9E9E9
| 514132 || || 30 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=133 bgcolor=#fefefe
| 514133 || || 26 de novembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=134 bgcolor=#fefefe
| 514134 || || 8 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=135 bgcolor=#fefefe
| 514135 || || 26 de juliol de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=136 bgcolor=#fefefe
| 514136 || || 23 d'abril de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=137 bgcolor=#fefefe
| 514137 || || 23 d'abril de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=138 bgcolor=#fefefe
| 514138 || || 27 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=139 bgcolor=#fefefe
| 514139 || || 3 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=140 bgcolor=#fefefe
| 514140 || || 27 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=141 bgcolor=#fefefe
| 514141 || || 27 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=142 bgcolor=#E9E9E9
| 514142 || || 26 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=143 bgcolor=#fefefe
| 514143 || || 19 de març de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=144 bgcolor=#fefefe
| 514144 || || 13 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=145 bgcolor=#fefefe
| 514145 || || 4 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=146 bgcolor=#fefefe
| 514146 || || 6 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=147 bgcolor=#fefefe
| 514147 || || 16 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=148 bgcolor=#fefefe
| 514148 || || 9 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=149 bgcolor=#fefefe
| 514149 || || 5 de novembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=150 bgcolor=#FFC2E0
| 514150 || || 18 de maig de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS || APOPHA ||  —
|-id=151 bgcolor=#fefefe
| 514151 || || 23 d'abril de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=152 bgcolor=#fefefe
| 514152 || || 23 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=153 bgcolor=#fefefe
| 514153 || || 5 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=154 bgcolor=#fefefe
| 514154 || || 22 de març de 2015 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=155 bgcolor=#fefefe
| 514155 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=156 bgcolor=#fefefe
| 514156 || || 4 de febrer de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=157 bgcolor=#E9E9E9
| 514157 || || 1 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=158 bgcolor=#E9E9E9
| 514158 || || 21 de maig de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=159 bgcolor=#fefefe
| 514159 || || 8 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=160 bgcolor=#E9E9E9
| 514160 || || 6 de novembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=161 bgcolor=#E9E9E9
| 514161 || || 26 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=162 bgcolor=#fefefe
| 514162 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=163 bgcolor=#fefefe
| 514163 || || 21 de març de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=164 bgcolor=#E9E9E9
| 514164 || || 20 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=165 bgcolor=#E9E9E9
| 514165 || || 7 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=166 bgcolor=#fefefe
| 514166 || || 15 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=167 bgcolor=#fefefe
| 514167 || || 10 de febrer de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=168 bgcolor=#E9E9E9
| 514168 || || 17 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=169 bgcolor=#E9E9E9
| 514169 || || 20 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=170 bgcolor=#fefefe
| 514170 || || 30 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=171 bgcolor=#fefefe
| 514171 || || 14 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=172 bgcolor=#fefefe
| 514172 || || 27 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=173 bgcolor=#E9E9E9
| 514173 || || 8 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=174 bgcolor=#E9E9E9
| 514174 || || 7 de març de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=175 bgcolor=#fefefe
| 514175 || || 28 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=176 bgcolor=#E9E9E9
| 514176 || || 12 d'abril de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=177 bgcolor=#fefefe
| 514177 || || 9 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=178 bgcolor=#fefefe
| 514178 || || 26 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=179 bgcolor=#fefefe
| 514179 || || 17 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=180 bgcolor=#fefefe
| 514180 || || 31 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=181 bgcolor=#fefefe
| 514181 || || 13 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=182 bgcolor=#fefefe
| 514182 || || 7 de gener de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=183 bgcolor=#d6d6d6
| 514183 || || 18 de juny de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=184 bgcolor=#E9E9E9
| 514184 || || 1 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=185 bgcolor=#E9E9E9
| 514185 || || 4 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=186 bgcolor=#E9E9E9
| 514186 || || 20 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=187 bgcolor=#E9E9E9
| 514187 || || 28 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=188 bgcolor=#d6d6d6
| 514188 || || 10 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=189 bgcolor=#d6d6d6
| 514189 || || 23 de desembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=190 bgcolor=#E9E9E9
| 514190 || || 18 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=191 bgcolor=#E9E9E9
| 514191 || || 23 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=192 bgcolor=#fefefe
| 514192 || || 23 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=193 bgcolor=#fefefe
| 514193 || || 25 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=194 bgcolor=#E9E9E9
| 514194 || || 19 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=195 bgcolor=#fefefe
| 514195 || || 6 d'abril de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=196 bgcolor=#E9E9E9
| 514196 || || 27 de febrer de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=197 bgcolor=#fefefe
| 514197 || || 11 de maig de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=198 bgcolor=#d6d6d6
| 514198 || || 4 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=199 bgcolor=#fefefe
| 514199 || || 9 de març de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=200 bgcolor=#E9E9E9
| 514200 || || 16 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

514201–514300 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 514201 || || 21 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=202 bgcolor=#d6d6d6
| 514202 || || 17 de novembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=203 bgcolor=#E9E9E9
| 514203 || || 1 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=204 bgcolor=#E9E9E9
| 514204 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=205 bgcolor=#E9E9E9
| 514205 || || 18 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=206 bgcolor=#E9E9E9
| 514206 || || 30 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=207 bgcolor=#d6d6d6
| 514207 || || 5 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=208 bgcolor=#E9E9E9
| 514208 || || 23 de març de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=209 bgcolor=#d6d6d6
| 514209 || || 3 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=210 bgcolor=#E9E9E9
| 514210 || || 26 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=211 bgcolor=#E9E9E9
| 514211 || || 2 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=212 bgcolor=#E9E9E9
| 514212 || || 16 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=213 bgcolor=#d6d6d6
| 514213 || || 26 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=214 bgcolor=#E9E9E9
| 514214 || || 11 de febrer de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=215 bgcolor=#d6d6d6
| 514215 || || 26 de novembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=216 bgcolor=#E9E9E9
| 514216 || || 25 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=217 bgcolor=#d6d6d6
| 514217 || || 5 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=218 bgcolor=#E9E9E9
| 514218 || || 9 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=219 bgcolor=#d6d6d6
| 514219 || || 18 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=220 bgcolor=#d6d6d6
| 514220 || || 20 de juny de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=221 bgcolor=#fefefe
| 514221 || || 26 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=222 bgcolor=#E9E9E9
| 514222 || || 23 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=223 bgcolor=#d6d6d6
| 514223 || || 19 d'octubre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=224 bgcolor=#E9E9E9
| 514224 || || 25 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=225 bgcolor=#E9E9E9
| 514225 || || 24 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=226 bgcolor=#E9E9E9
| 514226 || || 15 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=227 bgcolor=#E9E9E9
| 514227 || || 21 d'abril de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=228 bgcolor=#d6d6d6
| 514228 || || 11 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=229 bgcolor=#E9E9E9
| 514229 || || 5 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=230 bgcolor=#d6d6d6
| 514230 || || 17 de febrer de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=231 bgcolor=#E9E9E9
| 514231 || || 14 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=232 bgcolor=#d6d6d6
| 514232 || || 14 de març de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=233 bgcolor=#E9E9E9
| 514233 || || 10 de gener de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=234 bgcolor=#E9E9E9
| 514234 || || 18 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=235 bgcolor=#d6d6d6
| 514235 || || 11 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=236 bgcolor=#d6d6d6
| 514236 || || 27 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=237 bgcolor=#d6d6d6
| 514237 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=238 bgcolor=#d6d6d6
| 514238 || || 21 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=239 bgcolor=#E9E9E9
| 514239 || || 10 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=240 bgcolor=#d6d6d6
| 514240 || || 5 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=241 bgcolor=#E9E9E9
| 514241 || || 6 d'abril de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=242 bgcolor=#E9E9E9
| 514242 || || 22 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=243 bgcolor=#d6d6d6
| 514243 || || 7 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=244 bgcolor=#E9E9E9
| 514244 || || 18 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=245 bgcolor=#E9E9E9
| 514245 || || 1 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=246 bgcolor=#d6d6d6
| 514246 || || 31 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=247 bgcolor=#E9E9E9
| 514247 || || 14 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=248 bgcolor=#d6d6d6
| 514248 || || 29 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=249 bgcolor=#E9E9E9
| 514249 || || 25 d'agost de 2011 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=250 bgcolor=#E9E9E9
| 514250 || || 26 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=251 bgcolor=#d6d6d6
| 514251 || || 27 de juliol de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=252 bgcolor=#E9E9E9
| 514252 || || 4 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=253 bgcolor=#d6d6d6
| 514253 || || 30 de juny de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=254 bgcolor=#E9E9E9
| 514254 || || 11 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=255 bgcolor=#fefefe
| 514255 || || 24 de maig de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=256 bgcolor=#d6d6d6
| 514256 || || 29 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=257 bgcolor=#d6d6d6
| 514257 || || 4 de maig de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=258 bgcolor=#E9E9E9
| 514258 || || 4 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=259 bgcolor=#E9E9E9
| 514259 || || 9 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=260 bgcolor=#d6d6d6
| 514260 || || 14 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=261 bgcolor=#d6d6d6
| 514261 || || 7 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=262 bgcolor=#d6d6d6
| 514262 || || 28 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=263 bgcolor=#d6d6d6
| 514263 || || 2 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=264 bgcolor=#d6d6d6
| 514264 || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=265 bgcolor=#d6d6d6
| 514265 || || 25 d'agost de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=266 bgcolor=#d6d6d6
| 514266 || || 13 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=267 bgcolor=#d6d6d6
| 514267 || || 8 d'abril de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=268 bgcolor=#d6d6d6
| 514268 || || 17 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=269 bgcolor=#d6d6d6
| 514269 || || 8 de març de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=270 bgcolor=#d6d6d6
| 514270 || || 9 d'octubre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=271 bgcolor=#d6d6d6
| 514271 || || 25 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=272 bgcolor=#d6d6d6
| 514272 || || 9 de novembre de 2004 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=273 bgcolor=#d6d6d6
| 514273 || || 30 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=274 bgcolor=#E9E9E9
| 514274 || || 17 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=275 bgcolor=#E9E9E9
| 514275 || || 28 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=276 bgcolor=#d6d6d6
| 514276 || || 19 d'agost de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=277 bgcolor=#d6d6d6
| 514277 || || 18 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=278 bgcolor=#d6d6d6
| 514278 || || 2 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=279 bgcolor=#d6d6d6
| 514279 || || 26 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=280 bgcolor=#d6d6d6
| 514280 || || 8 de març de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=281 bgcolor=#d6d6d6
| 514281 || || 19 de març de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=282 bgcolor=#d6d6d6
| 514282 || || 30 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=283 bgcolor=#E9E9E9
| 514283 || || 19 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=284 bgcolor=#d6d6d6
| 514284 || || 27 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=285 bgcolor=#d6d6d6
| 514285 || || 30 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=286 bgcolor=#d6d6d6
| 514286 || || 11 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=287 bgcolor=#d6d6d6
| 514287 || || 5 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=288 bgcolor=#d6d6d6
| 514288 || || 10 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=289 bgcolor=#d6d6d6
| 514289 || || 14 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=290 bgcolor=#E9E9E9
| 514290 || || 28 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=291 bgcolor=#E9E9E9
| 514291 || || 25 de novembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=292 bgcolor=#d6d6d6
| 514292 || || 30 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=293 bgcolor=#d6d6d6
| 514293 || || 11 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=294 bgcolor=#d6d6d6
| 514294 || || 21 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=295 bgcolor=#E9E9E9
| 514295 || || 4 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=296 bgcolor=#d6d6d6
| 514296 || || 8 d'octubre de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=297 bgcolor=#d6d6d6
| 514297 || || 13 d'abril de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=298 bgcolor=#E9E9E9
| 514298 || || 10 de gener de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=299 bgcolor=#E9E9E9
| 514299 || || 16 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=300 bgcolor=#d6d6d6
| 514300 || || 21 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|}

514301–514400 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 514301 || || 10 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=302 bgcolor=#d6d6d6
| 514302 || || 2 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=303 bgcolor=#E9E9E9
| 514303 || || 17 d'agost de 1998 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=304 bgcolor=#d6d6d6
| 514304 || || 25 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=305 bgcolor=#d6d6d6
| 514305 || || 15 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=306 bgcolor=#d6d6d6
| 514306 || || 9 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=307 bgcolor=#d6d6d6
| 514307 || || 8 d'octubre de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=308 bgcolor=#C2FFFF
| 514308 || || 28 de juliol de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || L5 ||  —
|-id=309 bgcolor=#C2FFFF
| 514309 || || 15 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || L5 ||  —
|-id=310 bgcolor=#C2FFFF
| 514310 || || 29 d'octubre de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch || L5 ||  —
|-id=311 bgcolor=#d6d6d6
| 514311 || || 30 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=312 bgcolor=#C2E0FF
| 514312 || || 26 d'octubre de 2006 || Lulin || Lulin Obs. || centaure ||  —
|-id=313 bgcolor=#FA8072
| 514313 || || 1 de juny de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=314 bgcolor=#E9E9E9
| 514314 || || 23 d'agost de 2008 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=315 bgcolor=#fefefe
| 514315 || || 28 de setembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=316 bgcolor=#E9E9E9
| 514316 || || 8 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=317 bgcolor=#fefefe
| 514317 || || 24 de maig de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=318 bgcolor=#fefefe
| 514318 || || 4 de juny de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=319 bgcolor=#FA8072
| 514319 || || 4 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=320 bgcolor=#fefefe
| 514320 || || 3 de juny de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=321 bgcolor=#E9E9E9
| 514321 || || 25 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=322 bgcolor=#d6d6d6
| 514322 || || 20 d'octubre de 2011 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=323 bgcolor=#fefefe
| 514323 || || 20 de gener de 2015 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=324 bgcolor=#E9E9E9
| 514324 || || 15 de setembre de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=325 bgcolor=#fefefe
| 514325 || || 18 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=326 bgcolor=#d6d6d6
| 514326 || || 6 de desembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=327 bgcolor=#fefefe
| 514327 || || 27 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=328 bgcolor=#E9E9E9
| 514328 || || 3 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=329 bgcolor=#d6d6d6
| 514329 || || 11 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=330 bgcolor=#fefefe
| 514330 || || 9 de novembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=331 bgcolor=#fefefe
| 514331 || || 27 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=332 bgcolor=#E9E9E9
| 514332 || || 18 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=333 bgcolor=#E9E9E9
| 514333 || || 26 de novembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=334 bgcolor=#E9E9E9
| 514334 || || 23 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=335 bgcolor=#d6d6d6
| 514335 || || 10 d'agost de 2016 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=336 bgcolor=#fefefe
| 514336 || || 5 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=337 bgcolor=#fefefe
| 514337 || || 30 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=338 bgcolor=#E9E9E9
| 514338 || || 10 d'agost de 2016 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=339 bgcolor=#E9E9E9
| 514339 || || 20 de novembre de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=340 bgcolor=#fefefe
| 514340 || || 27 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=341 bgcolor=#E9E9E9
| 514341 || || 18 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=342 bgcolor=#d6d6d6
| 514342 || || 31 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=343 bgcolor=#d6d6d6
| 514343 || || 4 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=344 bgcolor=#d6d6d6
| 514344 || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=345 bgcolor=#fefefe
| 514345 || || 30 de setembre de 1997 || Caussols || ODAS ||  ||  —
|-id=346 bgcolor=#E9E9E9
| 514346 || || 7 de maig de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=347 bgcolor=#E9E9E9
| 514347 || || 26 de novembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=348 bgcolor=#E9E9E9
| 514348 || || 14 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=349 bgcolor=#E9E9E9
| 514349 || || 10 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=350 bgcolor=#E9E9E9
| 514350 || || 16 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=351 bgcolor=#fefefe
| 514351 || || 30 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=352 bgcolor=#fefefe
| 514352 || || 5 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=353 bgcolor=#E9E9E9
| 514353 || || 8 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=354 bgcolor=#E9E9E9
| 514354 || || 19 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=355 bgcolor=#E9E9E9
| 514355 || || 3 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=356 bgcolor=#E9E9E9
| 514356 || || 6 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=357 bgcolor=#E9E9E9
| 514357 || || 23 d'abril de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=358 bgcolor=#fefefe
| 514358 || || 2 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=359 bgcolor=#fefefe
| 514359 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=360 bgcolor=#fefefe
| 514360 || || 12 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=361 bgcolor=#fefefe
| 514361 || || 5 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=362 bgcolor=#E9E9E9
| 514362 || || 19 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=363 bgcolor=#d6d6d6
| 514363 || || 11 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=364 bgcolor=#E9E9E9
| 514364 || || 7 de juliol de 2016 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=365 bgcolor=#fefefe
| 514365 || || 3 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=366 bgcolor=#d6d6d6
| 514366 || || 18 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=367 bgcolor=#fefefe
| 514367 || || 30 de desembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=368 bgcolor=#E9E9E9
| 514368 || || 11 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=369 bgcolor=#E9E9E9
| 514369 || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=370 bgcolor=#d6d6d6
| 514370 || || 30 d'octubre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=371 bgcolor=#d6d6d6
| 514371 || || 8 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=372 bgcolor=#E9E9E9
| 514372 || || 30 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=373 bgcolor=#E9E9E9
| 514373 || || 13 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=374 bgcolor=#E9E9E9
| 514374 || || 30 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=375 bgcolor=#d6d6d6
| 514375 || || 12 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=376 bgcolor=#E9E9E9
| 514376 || || 7 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=377 bgcolor=#E9E9E9
| 514377 || || 7 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=378 bgcolor=#E9E9E9
| 514378 || || 13 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=379 bgcolor=#d6d6d6
| 514379 || || 30 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=380 bgcolor=#fefefe
| 514380 || || 25 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=381 bgcolor=#fefefe
| 514381 || || 29 de març de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=382 bgcolor=#d6d6d6
| 514382 || || 25 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=383 bgcolor=#E9E9E9
| 514383 || || 18 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=384 bgcolor=#d6d6d6
| 514384 || || 30 d'agost de 2016 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=385 bgcolor=#E9E9E9
| 514385 || || 3 de setembre de 2016 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=386 bgcolor=#E9E9E9
| 514386 || || 20 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=387 bgcolor=#E9E9E9
| 514387 || || 13 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=388 bgcolor=#E9E9E9
| 514388 || || 15 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=389 bgcolor=#E9E9E9
| 514389 || || 29 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=390 bgcolor=#fefefe
| 514390 || || 10 de gener de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=391 bgcolor=#fefefe
| 514391 || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=392 bgcolor=#d6d6d6
| 514392 || || 28 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=393 bgcolor=#E9E9E9
| 514393 || || 16 d'octubre de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=394 bgcolor=#E9E9E9
| 514394 || || 1 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=395 bgcolor=#d6d6d6
| 514395 || || 21 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=396 bgcolor=#fefefe
| 514396 || || 4 d'agost de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=397 bgcolor=#fefefe
| 514397 || || 1 d'octubre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=398 bgcolor=#E9E9E9
| 514398 || || 19 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=399 bgcolor=#E9E9E9
| 514399 || || 9 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=400 bgcolor=#d6d6d6
| 514400 || || 16 de maig de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

514401–514500 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 514401 || || 17 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=402 bgcolor=#d6d6d6
| 514402 || || 28 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=403 bgcolor=#fefefe
| 514403 || || 12 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=404 bgcolor=#E9E9E9
| 514404 || || 14 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=405 bgcolor=#E9E9E9
| 514405 || || 29 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=406 bgcolor=#E9E9E9
| 514406 || || 9 de desembre de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=407 bgcolor=#fefefe
| 514407 || || 5 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=408 bgcolor=#E9E9E9
| 514408 || || 11 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=409 bgcolor=#fefefe
| 514409 || || 1 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=410 bgcolor=#fefefe
| 514410 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=411 bgcolor=#E9E9E9
| 514411 || || 1 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=412 bgcolor=#E9E9E9
| 514412 || || 12 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=413 bgcolor=#fefefe
| 514413 || || 29 de desembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=414 bgcolor=#E9E9E9
| 514414 || || 26 de febrer de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=415 bgcolor=#d6d6d6
| 514415 || || 3 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=416 bgcolor=#d6d6d6
| 514416 || || 8 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=417 bgcolor=#d6d6d6
| 514417 || || 27 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=418 bgcolor=#d6d6d6
| 514418 || || 16 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=419 bgcolor=#E9E9E9
| 514419 || || 18 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=420 bgcolor=#fefefe
| 514420 || || 22 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=421 bgcolor=#d6d6d6
| 514421 || || 8 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=422 bgcolor=#d6d6d6
| 514422 || || 24 de juliol de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=423 bgcolor=#fefefe
| 514423 || || 19 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=424 bgcolor=#d6d6d6
| 514424 || || 24 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=425 bgcolor=#E9E9E9
| 514425 || || 9 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=426 bgcolor=#E9E9E9
| 514426 || || 10 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=427 bgcolor=#E9E9E9
| 514427 || || 7 de novembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=428 bgcolor=#fefefe
| 514428 || || 28 de juliol de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=429 bgcolor=#fefefe
| 514429 || || 27 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=430 bgcolor=#fefefe
| 514430 || || 20 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=431 bgcolor=#fefefe
| 514431 || || 17 de març de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=432 bgcolor=#E9E9E9
| 514432 || || 29 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=433 bgcolor=#E9E9E9
| 514433 || || 26 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=434 bgcolor=#E9E9E9
| 514434 || || 12 de novembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=435 bgcolor=#fefefe
| 514435 || || 16 d'octubre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=436 bgcolor=#E9E9E9
| 514436 || || 8 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=437 bgcolor=#fefefe
| 514437 || || 26 d'agost de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=438 bgcolor=#d6d6d6
| 514438 || || 16 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=439 bgcolor=#E9E9E9
| 514439 || || 3 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=440 bgcolor=#E9E9E9
| 514440 || || 1 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=441 bgcolor=#E9E9E9
| 514441 || || 24 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=442 bgcolor=#fefefe
| 514442 || || 10 d'octubre de 1994 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=443 bgcolor=#d6d6d6
| 514443 || || 2 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=444 bgcolor=#E9E9E9
| 514444 || || 28 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=445 bgcolor=#E9E9E9
| 514445 || || 19 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=446 bgcolor=#fefefe
| 514446 || || 26 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=447 bgcolor=#fefefe
| 514447 || || 8 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=448 bgcolor=#E9E9E9
| 514448 || || 21 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=449 bgcolor=#E9E9E9
| 514449 || || 22 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=450 bgcolor=#E9E9E9
| 514450 || || 16 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=451 bgcolor=#E9E9E9
| 514451 || || 22 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=452 bgcolor=#d6d6d6
| 514452 || || 25 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=453 bgcolor=#d6d6d6
| 514453 || || 25 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=454 bgcolor=#d6d6d6
| 514454 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=455 bgcolor=#E9E9E9
| 514455 || || 10 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=456 bgcolor=#d6d6d6
| 514456 || || 31 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=457 bgcolor=#E9E9E9
| 514457 || || 18 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=458 bgcolor=#E9E9E9
| 514458 || || 13 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=459 bgcolor=#E9E9E9
| 514459 || || 3 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=460 bgcolor=#E9E9E9
| 514460 || || 8 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=461 bgcolor=#E9E9E9
| 514461 || || 30 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=462 bgcolor=#fefefe
| 514462 || || 27 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=463 bgcolor=#E9E9E9
| 514463 || || 7 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=464 bgcolor=#E9E9E9
| 514464 || || 23 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=465 bgcolor=#d6d6d6
| 514465 || || 22 de desembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=466 bgcolor=#d6d6d6
| 514466 || || 30 de setembre de 2016 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=467 bgcolor=#d6d6d6
| 514467 || || 25 de novembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=468 bgcolor=#d6d6d6
| 514468 || || 30 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=469 bgcolor=#d6d6d6
| 514469 || || 5 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=470 bgcolor=#d6d6d6
| 514470 || || 8 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=471 bgcolor=#E9E9E9
| 514471 || || 24 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=472 bgcolor=#E9E9E9
| 514472 || || 8 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=473 bgcolor=#E9E9E9
| 514473 || || 9 de febrer de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=474 bgcolor=#E9E9E9
| 514474 || || 9 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=475 bgcolor=#d6d6d6
| 514475 || || 9 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=476 bgcolor=#E9E9E9
| 514476 || || 15 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=477 bgcolor=#d6d6d6
| 514477 || || 21 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=478 bgcolor=#E9E9E9
| 514478 || || 11 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=479 bgcolor=#d6d6d6
| 514479 || || 29 de maig de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=480 bgcolor=#E9E9E9
| 514480 || || 3 de setembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=481 bgcolor=#d6d6d6
| 514481 || || 27 d'octubre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=482 bgcolor=#E9E9E9
| 514482 || || 27 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=483 bgcolor=#E9E9E9
| 514483 || || 13 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=484 bgcolor=#d6d6d6
| 514484 || || 11 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=485 bgcolor=#d6d6d6
| 514485 || || 21 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=486 bgcolor=#E9E9E9
| 514486 || || 16 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=487 bgcolor=#E9E9E9
| 514487 || || 3 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=488 bgcolor=#d6d6d6
| 514488 || || 11 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=489 bgcolor=#E9E9E9
| 514489 || || 6 de desembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=490 bgcolor=#d6d6d6
| 514490 || || 30 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=491 bgcolor=#E9E9E9
| 514491 || || 25 de maig de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=492 bgcolor=#d6d6d6
| 514492 || || 19 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=493 bgcolor=#E9E9E9
| 514493 || || 6 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=494 bgcolor=#E9E9E9
| 514494 || || 8 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=495 bgcolor=#E9E9E9
| 514495 || || 4 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=496 bgcolor=#d6d6d6
| 514496 || || 27 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=497 bgcolor=#E9E9E9
| 514497 || || 21 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=498 bgcolor=#d6d6d6
| 514498 || || 6 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=499 bgcolor=#E9E9E9
| 514499 || || 23 de desembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=500 bgcolor=#d6d6d6
| 514500 || || 24 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|}

514501–514600 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 514501 || || 25 de desembre de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=502 bgcolor=#d6d6d6
| 514502 || || 7 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=503 bgcolor=#E9E9E9
| 514503 || || 28 de gener de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=504 bgcolor=#E9E9E9
| 514504 || || 19 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=505 bgcolor=#d6d6d6
| 514505 || || 28 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=506 bgcolor=#E9E9E9
| 514506 || || 12 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=507 bgcolor=#d6d6d6
| 514507 || || 8 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=508 bgcolor=#E9E9E9
| 514508 || || 18 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=509 bgcolor=#fefefe
| 514509 || || 3 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=510 bgcolor=#E9E9E9
| 514510 || || 2 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=511 bgcolor=#d6d6d6
| 514511 || || 4 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=512 bgcolor=#d6d6d6
| 514512 || || 26 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=513 bgcolor=#d6d6d6
| 514513 || || 25 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=514 bgcolor=#E9E9E9
| 514514 || || 29 de juny de 2011 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=515 bgcolor=#d6d6d6
| 514515 || || 11 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=516 bgcolor=#d6d6d6
| 514516 || || 19 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=517 bgcolor=#E9E9E9
| 514517 || || 22 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=518 bgcolor=#fefefe
| 514518 || || 31 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=519 bgcolor=#d6d6d6
| 514519 || || 26 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=520 bgcolor=#d6d6d6
| 514520 || || 1 de novembre de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=521 bgcolor=#E9E9E9
| 514521 || || 13 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=522 bgcolor=#E9E9E9
| 514522 || || 31 de desembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=523 bgcolor=#d6d6d6
| 514523 || || 9 de febrer de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=524 bgcolor=#d6d6d6
| 514524 || || 15 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=525 bgcolor=#d6d6d6
| 514525 || || 11 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=526 bgcolor=#d6d6d6
| 514526 || || 7 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=527 bgcolor=#d6d6d6
| 514527 || || 30 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=528 bgcolor=#E9E9E9
| 514528 || || 2 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=529 bgcolor=#E9E9E9
| 514529 || || 17 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=530 bgcolor=#E9E9E9
| 514530 || || 29 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=531 bgcolor=#d6d6d6
| 514531 || || 4 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=532 bgcolor=#E9E9E9
| 514532 || || 4 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=533 bgcolor=#E9E9E9
| 514533 || || 12 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=534 bgcolor=#d6d6d6
| 514534 || || 18 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=535 bgcolor=#C2FFFF
| 514535 || || 14 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || L5 ||  —
|-id=536 bgcolor=#C2FFFF
| 514536 || || 31 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || L5 ||  —
|-id=537 bgcolor=#d6d6d6
| 514537 || || 26 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=538 bgcolor=#d6d6d6
| 514538 || || 10 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=539 bgcolor=#d6d6d6
| 514539 || || 27 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=540 bgcolor=#C2FFFF
| 514540 || || 19 d'abril de 2010 || WISE || WISE || L5 ||  —
|-id=541 bgcolor=#C2FFFF
| 514541 || || 23 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L5 ||  —
|-id=542 bgcolor=#C2FFFF
| 514542 || || 21 de novembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || L5 ||  —
|-id=543 bgcolor=#C2FFFF
| 514543 || || 21 d'abril de 2010 || WISE || WISE || L5 ||  —
|-id=544 bgcolor=#C2FFFF
| 514544 || || 28 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || L5 ||  —
|-id=545 bgcolor=#d6d6d6
| 514545 || || 29 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=546 bgcolor=#E9E9E9
| 514546 || || 25 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=547 bgcolor=#E9E9E9
| 514547 || || 6 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=548 bgcolor=#fefefe
| 514548 || || 23 de desembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=549 bgcolor=#fefefe
| 514549 || || 30 de maig de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=550 bgcolor=#E9E9E9
| 514550 || || 23 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=551 bgcolor=#d6d6d6
| 514551 || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=552 bgcolor=#E9E9E9
| 514552 || || 9 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=553 bgcolor=#E9E9E9
| 514553 || || 1 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=554 bgcolor=#E9E9E9
| 514554 || || 28 de desembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=555 bgcolor=#E9E9E9
| 514555 || || 17 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=556 bgcolor=#d6d6d6
| 514556 || || 28 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=557 bgcolor=#fefefe
| 514557 || || 17 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=558 bgcolor=#d6d6d6
| 514558 || || 29 de desembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=559 bgcolor=#E9E9E9
| 514559 || || 4 de desembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=560 bgcolor=#FA8072
| 514560 || || 5 de novembre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=561 bgcolor=#FA8072
| 514561 || || 6 de gener de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=562 bgcolor=#E9E9E9
| 514562 || || 10 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=563 bgcolor=#E9E9E9
| 514563 || || 6 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=564 bgcolor=#fefefe
| 514564 || || 9 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=565 bgcolor=#E9E9E9
| 514565 || || 19 de desembre de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=566 bgcolor=#d6d6d6
| 514566 || || 8 d'agost de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=567 bgcolor=#E9E9E9
| 514567 || || 23 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=568 bgcolor=#FFC2E0
| 514568 || || 7 d'abril de 1994 || Kitt Peak || Spacewatch || APOPHA ||  —
|-id=569 bgcolor=#E9E9E9
| 514569 || || 22 de juliol de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=570 bgcolor=#E9E9E9
| 514570 || || 15 de novembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=571 bgcolor=#FFC2E0
| 514571 || || 15 de setembre de 1996 || Haleakala || NEAT || AMO ||  —
|-id=572 bgcolor=#FA8072
| 514572 || || 30 de setembre de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=573 bgcolor=#d6d6d6
| 514573 || || 23 de novembre de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=574 bgcolor=#E9E9E9
| 514574 || || 6 d'octubre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=575 bgcolor=#E9E9E9
| 514575 || || 17 d'octubre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=576 bgcolor=#fefefe
| 514576 || || 9 de novembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=577 bgcolor=#E9E9E9
| 514577 || || 8 de febrer de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=578 bgcolor=#fefefe
| 514578 || || 3 de març de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=579 bgcolor=#E9E9E9
| 514579 || || 20 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=580 bgcolor=#E9E9E9
| 514580 || || 10 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT ||  ||  —
|-id=581 bgcolor=#fefefe
| 514581 || || 14 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT ||  ||  —
|-id=582 bgcolor=#E9E9E9
| 514582 || || 7 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=583 bgcolor=#fefefe
| 514583 || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=584 bgcolor=#fefefe
| 514584 || || 11 de setembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=585 bgcolor=#fefefe
| 514585 || || 13 d'octubre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=586 bgcolor=#FA8072
| 514586 || || 26 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=587 bgcolor=#C2FFFF
| 514587 || || 4 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || L5 ||  —
|-id=588 bgcolor=#E9E9E9
| 514588 || || 10 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=589 bgcolor=#FA8072
| 514589 || || 17 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=590 bgcolor=#fefefe
| 514590 || || 18 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=591 bgcolor=#fefefe
| 514591 || || 13 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=592 bgcolor=#E9E9E9
| 514592 || || 18 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=593 bgcolor=#d6d6d6
| 514593 || || 15 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=594 bgcolor=#fefefe
| 514594 || || 30 d'octubre de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=595 bgcolor=#fefefe
| 514595 || || 23 de novembre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=596 bgcolor=#FFC2E0
| 514596 || || 23 de març de 2003 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || APOPHA ||  —
|-id=597 bgcolor=#FFC2E0
| 514597 || || 29 de juny de 2003 || Socorro || LINEAR || APO ||  —
|-id=598 bgcolor=#E9E9E9
| 514598 || || 24 de juliol de 2003 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=599 bgcolor=#E9E9E9
| 514599 || || 17 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=600 bgcolor=#E9E9E9
| 514600 || || 19 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

514601–514700 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 514601 || || 22 de setembre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=602 bgcolor=#E9E9E9
| 514602 || || 27 de setembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=603 bgcolor=#fefefe
| 514603 || || 26 de setembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=604 bgcolor=#E9E9E9
| 514604 || || 30 de setembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=605 bgcolor=#E9E9E9
| 514605 || || 20 de setembre de 2003 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=606 bgcolor=#E9E9E9
| 514606 || || 26 de setembre de 2003 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=607 bgcolor=#d6d6d6
| 514607 || || 18 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=608 bgcolor=#E9E9E9
| 514608 || || 27 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=609 bgcolor=#FA8072
| 514609 || || 14 d'octubre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=610 bgcolor=#E9E9E9
| 514610 || || 21 de setembre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=611 bgcolor=#E9E9E9
| 514611 || || 22 d'octubre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=612 bgcolor=#E9E9E9
| 514612 || || 19 d'octubre de 2003 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=613 bgcolor=#E9E9E9
| 514613 || || 18 d'octubre de 2003 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=614 bgcolor=#E9E9E9
| 514614 || || 19 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=615 bgcolor=#E9E9E9
| 514615 || || 14 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=616 bgcolor=#C2FFFF
| 514616 || || 16 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || L5 ||  —
|-id=617 bgcolor=#E9E9E9
| 514617 || || 11 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=618 bgcolor=#E9E9E9
| 514618 || || 15 de març de 2004 || Valmeca || Valmeca Obs. ||  ||  —
|-id=619 bgcolor=#fefefe
| 514619 || || 16 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=620 bgcolor=#d6d6d6
| 514620 || || 23 de maig de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=621 bgcolor=#fefefe
| 514621 || || 6 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=622 bgcolor=#fefefe
| 514622 || || 8 d'agost de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=623 bgcolor=#d6d6d6
| 514623 || || 10 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=624 bgcolor=#fefefe
| 514624 || || 10 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=625 bgcolor=#d6d6d6
| 514625 || || 12 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=626 bgcolor=#d6d6d6
| 514626 || || 10 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=627 bgcolor=#fefefe
| 514627 || || 17 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=628 bgcolor=#d6d6d6
| 514628 || || 4 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=629 bgcolor=#fefefe
| 514629 || || 22 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=630 bgcolor=#fefefe
| 514630 || || 5 d'octubre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=631 bgcolor=#d6d6d6
| 514631 || || 22 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=632 bgcolor=#d6d6d6
| 514632 || || 7 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=633 bgcolor=#d6d6d6
| 514633 || || 8 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=634 bgcolor=#d6d6d6
| 514634 || || 4 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=635 bgcolor=#d6d6d6
| 514635 || || 6 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=636 bgcolor=#fefefe
| 514636 || || 10 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=637 bgcolor=#E9E9E9
| 514637 || || 4 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=638 bgcolor=#E9E9E9
| 514638 || || 13 de desembre de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=639 bgcolor=#E9E9E9
| 514639 || || 12 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=640 bgcolor=#E9E9E9
| 514640 || || 4 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=641 bgcolor=#E9E9E9
| 514641 || || 12 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=642 bgcolor=#E9E9E9
| 514642 || || 4 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=643 bgcolor=#fefefe
| 514643 || || 1 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=644 bgcolor=#E9E9E9
| 514644 || || 10 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=645 bgcolor=#E9E9E9
| 514645 || || 7 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=646 bgcolor=#fefefe
| 514646 || || 30 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=647 bgcolor=#fefefe
| 514647 || || 29 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=648 bgcolor=#fefefe
| 514648 || || 13 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=649 bgcolor=#d6d6d6
| 514649 || || 29 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=650 bgcolor=#d6d6d6
| 514650 || || 1 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=651 bgcolor=#fefefe
| 514651 || || 23 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=652 bgcolor=#FFC2E0
| 514652 || || 30 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT || AMO ||  —
|-id=653 bgcolor=#d6d6d6
| 514653 || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=654 bgcolor=#d6d6d6
| 514654 || || 27 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=655 bgcolor=#fefefe
| 514655 || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=656 bgcolor=#fefefe
| 514656 || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=657 bgcolor=#fefefe
| 514657 || || 30 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=658 bgcolor=#fefefe
| 514658 || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=659 bgcolor=#fefefe
| 514659 || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=660 bgcolor=#fefefe
| 514660 || || 7 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=661 bgcolor=#fefefe
| 514661 || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=662 bgcolor=#d6d6d6
| 514662 || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=663 bgcolor=#d6d6d6
| 514663 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=664 bgcolor=#fefefe
| 514664 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=665 bgcolor=#d6d6d6
| 514665 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=666 bgcolor=#d6d6d6
| 514666 || || 1 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=667 bgcolor=#fefefe
| 514667 || || 27 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=668 bgcolor=#fefefe
| 514668 || || 28 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=669 bgcolor=#fefefe
| 514669 || || 26 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=670 bgcolor=#fefefe
| 514670 || || 12 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=671 bgcolor=#d6d6d6
| 514671 || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=672 bgcolor=#fefefe
| 514672 || || 29 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=673 bgcolor=#d6d6d6
| 514673 || || 29 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=674 bgcolor=#d6d6d6
| 514674 || || 27 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=675 bgcolor=#d6d6d6
| 514675 || || 26 d'octubre de 2005 || Apache Point || A. C. Becker ||  ||  —
|-id=676 bgcolor=#d6d6d6
| 514676 || || 29 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=677 bgcolor=#fefefe
| 514677 || || 4 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=678 bgcolor=#d6d6d6
| 514678 || || 30 de setembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=679 bgcolor=#fefefe
| 514679 || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=680 bgcolor=#d6d6d6
| 514680 || || 25 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=681 bgcolor=#d6d6d6
| 514681 || || 30 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=682 bgcolor=#d6d6d6
| 514682 || || 26 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=683 bgcolor=#fefefe
| 514683 || || 26 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=684 bgcolor=#fefefe
| 514684 || || 5 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=685 bgcolor=#d6d6d6
| 514685 || || 4 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=686 bgcolor=#fefefe
| 514686 || || 24 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=687 bgcolor=#d6d6d6
| 514687 || || 24 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=688 bgcolor=#fefefe
| 514688 || || 24 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=689 bgcolor=#d6d6d6
| 514689 || || 22 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=690 bgcolor=#d6d6d6
| 514690 || || 4 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=691 bgcolor=#d6d6d6
| 514691 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=692 bgcolor=#C2FFFF
| 514692 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || L5 ||  —
|-id=693 bgcolor=#fefefe
| 514693 || || 25 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=694 bgcolor=#d6d6d6
| 514694 || || 7 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=695 bgcolor=#fefefe
| 514695 || || 3 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=696 bgcolor=#C2FFFF
| 514696 || || 28 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || L5 ||  —
|-id=697 bgcolor=#E9E9E9
| 514697 || || 4 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=698 bgcolor=#E9E9E9
| 514698 || || 25 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=699 bgcolor=#E9E9E9
| 514699 || || 19 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=700 bgcolor=#E9E9E9
| 514700 || || 21 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

514701–514800 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 514701 || || 20 de maig de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=702 bgcolor=#FA8072
| 514702 || || 19 de juny de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=703 bgcolor=#E9E9E9
| 514703 || || 21 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=704 bgcolor=#E9E9E9
| 514704 || || 19 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=705 bgcolor=#E9E9E9
| 514705 || || 27 d'agost de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=706 bgcolor=#E9E9E9
| 514706 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=707 bgcolor=#E9E9E9
| 514707 || || 18 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=708 bgcolor=#E9E9E9
| 514708 || || 20 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=709 bgcolor=#fefefe
| 514709 || || 28 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=710 bgcolor=#E9E9E9
| 514710 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=711 bgcolor=#E9E9E9
| 514711 || || 26 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=712 bgcolor=#E9E9E9
| 514712 || || 19 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=713 bgcolor=#E9E9E9
| 514713 || || 28 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=714 bgcolor=#fefefe
| 514714 || || 30 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=715 bgcolor=#E9E9E9
| 514715 || || 13 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=716 bgcolor=#E9E9E9
| 514716 || || 19 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=717 bgcolor=#d6d6d6
| 514717 || || 19 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=718 bgcolor=#E9E9E9
| 514718 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=719 bgcolor=#E9E9E9
| 514719 || || 16 d'octubre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=720 bgcolor=#d6d6d6
| 514720 || || 4 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=721 bgcolor=#fefefe
| 514721 || || 19 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=722 bgcolor=#d6d6d6
| 514722 || || 10 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=723 bgcolor=#fefefe
| 514723 || || 21 d'octubre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=724 bgcolor=#fefefe
| 514724 || || 21 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=725 bgcolor=#d6d6d6
| 514725 || || 31 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=726 bgcolor=#E9E9E9
| 514726 || || 30 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=727 bgcolor=#fefefe
| 514727 || || 16 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=728 bgcolor=#d6d6d6
| 514728 || || 4 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=729 bgcolor=#fefefe
| 514729 || || 15 de novembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=730 bgcolor=#d6d6d6
| 514730 || || 19 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=731 bgcolor=#fefefe
| 514731 || || 11 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=732 bgcolor=#d6d6d6
| 514732 || || 21 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=733 bgcolor=#d6d6d6
| 514733 || || 9 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=734 bgcolor=#d6d6d6
| 514734 || || 24 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=735 bgcolor=#d6d6d6
| 514735 || || 17 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=736 bgcolor=#d6d6d6
| 514736 || || 27 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=737 bgcolor=#d6d6d6
| 514737 || || 17 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=738 bgcolor=#fefefe
| 514738 || || 27 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=739 bgcolor=#d6d6d6
| 514739 || || 25 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=740 bgcolor=#fefefe
| 514740 || || 6 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=741 bgcolor=#d6d6d6
| 514741 || || 6 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=742 bgcolor=#d6d6d6
| 514742 || || 28 de gener de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=743 bgcolor=#d6d6d6
| 514743 || || 14 de febrer de 2007 || Mauna Kea || Mauna Kea Obs. ||  ||  —
|-id=744 bgcolor=#d6d6d6
| 514744 || || 16 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=745 bgcolor=#fefefe
| 514745 || || 27 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=746 bgcolor=#d6d6d6
| 514746 || || 17 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=747 bgcolor=#fefefe
| 514747 || || 22 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=748 bgcolor=#d6d6d6
| 514748 || || 21 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=749 bgcolor=#d6d6d6
| 514749 || || 25 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=750 bgcolor=#fefefe
| 514750 || || 22 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=751 bgcolor=#d6d6d6
| 514751 || || 25 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=752 bgcolor=#d6d6d6
| 514752 || || 21 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=753 bgcolor=#fefefe
| 514753 || || 9 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=754 bgcolor=#d6d6d6
| 514754 || || 27 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=755 bgcolor=#fefefe
| 514755 || || 27 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=756 bgcolor=#FA8072
| 514756 || || 13 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=757 bgcolor=#d6d6d6
| 514757 || || 10 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=758 bgcolor=#d6d6d6
| 514758 || || 26 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=759 bgcolor=#d6d6d6
| 514759 || || 25 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=760 bgcolor=#d6d6d6
| 514760 || || 10 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=761 bgcolor=#fefefe
| 514761 || || 10 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=762 bgcolor=#C2FFFF
| 514762 || || 11 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || L5 ||  —
|-id=763 bgcolor=#d6d6d6
| 514763 || || 9 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=764 bgcolor=#fefefe
| 514764 || || 13 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=765 bgcolor=#d6d6d6
| 514765 || || 13 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=766 bgcolor=#d6d6d6
| 514766 || || 14 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=767 bgcolor=#fefefe
| 514767 || || 9 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=768 bgcolor=#d6d6d6
| 514768 || || 11 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=769 bgcolor=#d6d6d6
| 514769 || || 27 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=770 bgcolor=#d6d6d6
| 514770 || || 21 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=771 bgcolor=#C2FFFF
| 514771 || || 9 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || L5 ||  —
|-id=772 bgcolor=#C2FFFF
| 514772 || || 28 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L5 ||  —
|-id=773 bgcolor=#fefefe
| 514773 || || 25 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=774 bgcolor=#fefefe
| 514774 || || 20 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=775 bgcolor=#fefefe
| 514775 || || 26 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=776 bgcolor=#fefefe
| 514776 || || 16 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=777 bgcolor=#fefefe
| 514777 || || 7 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=778 bgcolor=#C2FFFF
| 514778 || || 11 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || L5 ||  —
|-id=779 bgcolor=#fefefe
| 514779 || || 11 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=780 bgcolor=#fefefe
| 514780 || || 11 d'abril de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=781 bgcolor=#fefefe
| 514781 || || 11 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=782 bgcolor=#fefefe
| 514782 || || 15 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=783 bgcolor=#d6d6d6
| 514783 || || 15 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=784 bgcolor=#fefefe
| 514784 || || 20 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=785 bgcolor=#d6d6d6
| 514785 || || 18 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=786 bgcolor=#fefefe
| 514786 || || 17 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=787 bgcolor=#fefefe
| 514787 || || 25 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=788 bgcolor=#fefefe
| 514788 || || 24 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=789 bgcolor=#fefefe
| 514789 || || 9 de maig de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=790 bgcolor=#fefefe
| 514790 || || 11 de maig de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=791 bgcolor=#fefefe
| 514791 || || 25 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=792 bgcolor=#d6d6d6
| 514792 || || 19 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=793 bgcolor=#d6d6d6
| 514793 || || 18 de juny de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=794 bgcolor=#E9E9E9
| 514794 || || 21 de juny de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=795 bgcolor=#E9E9E9
| 514795 || || 10 de juny de 2007 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=796 bgcolor=#E9E9E9
| 514796 || || 9 d'agost de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=797 bgcolor=#E9E9E9
| 514797 || || 10 d'agost de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=798 bgcolor=#E9E9E9
| 514798 || || 11 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=799 bgcolor=#E9E9E9
| 514799 || || 14 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=800 bgcolor=#E9E9E9
| 514800 || || 10 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|}

514801–514900 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 514801 || || 13 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=802 bgcolor=#E9E9E9
| 514802 || || 14 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=803 bgcolor=#E9E9E9
| 514803 || || 13 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=804 bgcolor=#E9E9E9
| 514804 || || 9 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=805 bgcolor=#E9E9E9
| 514805 || || 15 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=806 bgcolor=#E9E9E9
| 514806 || || 16 de setembre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=807 bgcolor=#E9E9E9
| 514807 || || 17 de setembre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=808 bgcolor=#E9E9E9
| 514808 || || 8 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=809 bgcolor=#E9E9E9
| 514809 || || 8 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=810 bgcolor=#E9E9E9
| 514810 || || 11 de març de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=811 bgcolor=#d6d6d6
| 514811 || || 13 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=812 bgcolor=#E9E9E9
| 514812 || || 11 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=813 bgcolor=#E9E9E9
| 514813 || || 15 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=814 bgcolor=#E9E9E9
| 514814 || || 9 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=815 bgcolor=#E9E9E9
| 514815 || || 15 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=816 bgcolor=#E9E9E9
| 514816 || || 12 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=817 bgcolor=#E9E9E9
| 514817 || || 15 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=818 bgcolor=#E9E9E9
| 514818 || || 21 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=819 bgcolor=#E9E9E9
| 514819 || || 12 d'octubre de 2007 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=820 bgcolor=#E9E9E9
| 514820 || || 3 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=821 bgcolor=#E9E9E9
| 514821 || || 12 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=822 bgcolor=#E9E9E9
| 514822 || || 10 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=823 bgcolor=#E9E9E9
| 514823 || || 12 de novembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=824 bgcolor=#E9E9E9
| 514824 || || 7 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=825 bgcolor=#E9E9E9
| 514825 || || 17 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=826 bgcolor=#E9E9E9
| 514826 || || 5 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=827 bgcolor=#fefefe
| 514827 || || 30 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=828 bgcolor=#d6d6d6
| 514828 || || 19 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=829 bgcolor=#E9E9E9
| 514829 || || 11 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=830 bgcolor=#E9E9E9
| 514830 || || 31 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=831 bgcolor=#d6d6d6
| 514831 || || 11 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=832 bgcolor=#fefefe
| 514832 || || 3 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=833 bgcolor=#d6d6d6
| 514833 || || 2 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=834 bgcolor=#d6d6d6
| 514834 || || 16 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=835 bgcolor=#fefefe
| 514835 || || 8 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=836 bgcolor=#d6d6d6
| 514836 || || 8 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=837 bgcolor=#fefefe
| 514837 || || 8 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=838 bgcolor=#fefefe
| 514838 || || 8 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=839 bgcolor=#fefefe
| 514839 || || 2 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=840 bgcolor=#d6d6d6
| 514840 || || 8 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=841 bgcolor=#fefefe
| 514841 || || 12 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=842 bgcolor=#d6d6d6
| 514842 || || 26 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=843 bgcolor=#fefefe
| 514843 || || 27 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=844 bgcolor=#fefefe
| 514844 || || 28 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=845 bgcolor=#d6d6d6
| 514845 || || 1 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=846 bgcolor=#FFC2E0
| 514846 || || 6 de març de 2008 || Catalina || CSS || AMO ||  —
|-id=847 bgcolor=#d6d6d6
| 514847 || || 10 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=848 bgcolor=#fefefe
| 514848 || || 1 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=849 bgcolor=#d6d6d6
| 514849 || || 29 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=850 bgcolor=#fefefe
| 514850 || || 5 de març de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=851 bgcolor=#fefefe
| 514851 || || 10 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=852 bgcolor=#fefefe
| 514852 || || 11 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=853 bgcolor=#d6d6d6
| 514853 || || 15 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=854 bgcolor=#d6d6d6
| 514854 || || 1 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=855 bgcolor=#fefefe
| 514855 || || 10 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=856 bgcolor=#d6d6d6
| 514856 || || 27 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=857 bgcolor=#fefefe
| 514857 || || 13 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=858 bgcolor=#fefefe
| 514858 || || 28 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=859 bgcolor=#fefefe
| 514859 || || 10 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=860 bgcolor=#d6d6d6
| 514860 || || 31 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=861 bgcolor=#d6d6d6
| 514861 || || 30 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=862 bgcolor=#d6d6d6
| 514862 || || 28 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=863 bgcolor=#d6d6d6
| 514863 || || 5 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=864 bgcolor=#d6d6d6
| 514864 || || 28 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=865 bgcolor=#d6d6d6
| 514865 || || 12 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=866 bgcolor=#fefefe
| 514866 || || 6 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=867 bgcolor=#d6d6d6
| 514867 || || 7 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=868 bgcolor=#fefefe
| 514868 || || 8 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=869 bgcolor=#C2FFFF
| 514869 || || 13 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L5 ||  —
|-id=870 bgcolor=#d6d6d6
| 514870 || || 3 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=871 bgcolor=#C2FFFF
| 514871 || || 14 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L5 ||  —
|-id=872 bgcolor=#d6d6d6
| 514872 || || 11 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=873 bgcolor=#d6d6d6
| 514873 || || 26 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=874 bgcolor=#fefefe
| 514874 || || 9 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=875 bgcolor=#C2FFFF
| 514875 || || 29 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L5 ||  —
|-id=876 bgcolor=#d6d6d6
| 514876 || || 27 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=877 bgcolor=#fefefe
| 514877 || || 4 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=878 bgcolor=#d6d6d6
| 514878 || || 30 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=879 bgcolor=#d6d6d6
| 514879 || || 29 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=880 bgcolor=#fefefe
| 514880 || || 30 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=881 bgcolor=#d6d6d6
| 514881 || || 27 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=882 bgcolor=#C2FFFF
| 514882 || || 3 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || L5 ||  —
|-id=883 bgcolor=#fefefe
| 514883 || || 8 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=884 bgcolor=#d6d6d6
| 514884 || || 30 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=885 bgcolor=#d6d6d6
| 514885 || || 27 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=886 bgcolor=#d6d6d6
| 514886 || || 29 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=887 bgcolor=#fefefe
| 514887 || || 23 d'agost de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=888 bgcolor=#fefefe
| 514888 || || 26 d'agost de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=889 bgcolor=#fefefe
| 514889 || || 29 d'agost de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=890 bgcolor=#fefefe
| 514890 || || 2 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=891 bgcolor=#fefefe
| 514891 || || 2 de setembre de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=892 bgcolor=#fefefe
| 514892 || || 7 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=893 bgcolor=#d6d6d6
| 514893 || || 3 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=894 bgcolor=#fefefe
| 514894 || || 4 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=895 bgcolor=#fefefe
| 514895 || || 7 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=896 bgcolor=#fefefe
| 514896 || || 9 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=897 bgcolor=#FA8072
| 514897 || || 6 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=898 bgcolor=#d6d6d6
| 514898 || || 2 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=899 bgcolor=#E9E9E9
| 514899 || || 21 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=900 bgcolor=#fefefe
| 514900 || || 20 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

514901–515000 

|-bgcolor=#fefefe
| 514901 || || 29 d'agost de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=902 bgcolor=#fefefe
| 514902 || || 6 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=903 bgcolor=#d6d6d6
| 514903 || || 23 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=904 bgcolor=#fefefe
| 514904 || || 22 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=905 bgcolor=#E9E9E9
| 514905 || || 26 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=906 bgcolor=#d6d6d6
| 514906 || || 28 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=907 bgcolor=#fefefe
| 514907 || || 26 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=908 bgcolor=#fefefe
| 514908 || || 28 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=909 bgcolor=#E9E9E9
| 514909 || || 7 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=910 bgcolor=#E9E9E9
| 514910 || || 23 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=911 bgcolor=#fefefe
| 514911 || || 23 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=912 bgcolor=#E9E9E9
| 514912 || || 22 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=913 bgcolor=#fefefe
| 514913 || || 1 d'octubre de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=914 bgcolor=#FFC2E0
| 514914 || || 9 d'octubre de 2008 || Socorro || LINEAR || APO ||  —
|-id=915 bgcolor=#E9E9E9
| 514915 || || 23 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=916 bgcolor=#fefefe
| 514916 || || 24 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=917 bgcolor=#E9E9E9
| 514917 || || 6 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=918 bgcolor=#fefefe
| 514918 || || 3 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=919 bgcolor=#E9E9E9
| 514919 || || 1 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=920 bgcolor=#fefefe
| 514920 || || 5 de setembre de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=921 bgcolor=#d6d6d6
| 514921 || || 21 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=922 bgcolor=#E9E9E9
| 514922 || || 22 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=923 bgcolor=#fefefe
| 514923 || || 29 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=924 bgcolor=#d6d6d6
| 514924 || || 22 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=925 bgcolor=#fefefe
| 514925 || || 24 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=926 bgcolor=#d6d6d6
| 514926 || || 23 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=927 bgcolor=#fefefe
| 514927 || || 6 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=928 bgcolor=#E9E9E9
| 514928 || || 27 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=929 bgcolor=#fefefe
| 514929 || || 24 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=930 bgcolor=#E9E9E9
| 514930 || || 26 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=931 bgcolor=#E9E9E9
| 514931 || || 27 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=932 bgcolor=#E9E9E9
| 514932 || || 27 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=933 bgcolor=#E9E9E9
| 514933 || || 25 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=934 bgcolor=#E9E9E9
| 514934 || || 29 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=935 bgcolor=#E9E9E9
| 514935 || || 23 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=936 bgcolor=#E9E9E9
| 514936 || || 28 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=937 bgcolor=#E9E9E9
| 514937 || || 6 d'octubre de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=938 bgcolor=#E9E9E9
| 514938 || || 21 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=939 bgcolor=#fefefe
| 514939 || || 2 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=940 bgcolor=#fefefe
| 514940 || || 23 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=941 bgcolor=#E9E9E9
| 514941 || || 20 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=942 bgcolor=#E9E9E9
| 514942 || || 6 de novembre de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=943 bgcolor=#E9E9E9
| 514943 || || 1 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=944 bgcolor=#E9E9E9
| 514944 || || 22 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=945 bgcolor=#E9E9E9
| 514945 || || 23 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=946 bgcolor=#E9E9E9
| 514946 || || 20 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=947 bgcolor=#E9E9E9
| 514947 || || 22 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=948 bgcolor=#E9E9E9
| 514948 || || 22 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=949 bgcolor=#E9E9E9
| 514949 || || 29 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=950 bgcolor=#E9E9E9
| 514950 || || 30 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=951 bgcolor=#E9E9E9
| 514951 || || 24 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=952 bgcolor=#E9E9E9
| 514952 || || 21 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=953 bgcolor=#E9E9E9
| 514953 || || 22 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=954 bgcolor=#E9E9E9
| 514954 || || 30 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=955 bgcolor=#E9E9E9
| 514955 || || 15 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=956 bgcolor=#E9E9E9
| 514956 || || 29 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=957 bgcolor=#E9E9E9
| 514957 || || 16 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=958 bgcolor=#E9E9E9
| 514958 || || 21 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=959 bgcolor=#E9E9E9
| 514959 || || 16 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=960 bgcolor=#E9E9E9
| 514960 || || 16 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=961 bgcolor=#E9E9E9
| 514961 || || 16 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=962 bgcolor=#E9E9E9
| 514962 || || 20 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=963 bgcolor=#E9E9E9
| 514963 || || 21 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=964 bgcolor=#E9E9E9
| 514964 || || 29 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=965 bgcolor=#E9E9E9
| 514965 || || 31 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=966 bgcolor=#E9E9E9
| 514966 || || 31 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=967 bgcolor=#E9E9E9
| 514967 || || 17 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=968 bgcolor=#E9E9E9
| 514968 || || 20 de gener de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=969 bgcolor=#E9E9E9
| 514969 || || 29 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=970 bgcolor=#E9E9E9
| 514970 || || 3 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=971 bgcolor=#E9E9E9
| 514971 || || 20 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=972 bgcolor=#E9E9E9
| 514972 || || 29 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=973 bgcolor=#E9E9E9
| 514973 || || 2 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=974 bgcolor=#E9E9E9
| 514974 || || 3 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=975 bgcolor=#E9E9E9
| 514975 || || 10 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=976 bgcolor=#E9E9E9
| 514976 || || 21 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=977 bgcolor=#E9E9E9
| 514977 || || 31 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=978 bgcolor=#E9E9E9
| 514978 || || 20 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=979 bgcolor=#E9E9E9
| 514979 || || 30 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=980 bgcolor=#E9E9E9
| 514980 || || 22 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=981 bgcolor=#E9E9E9
| 514981 || || 26 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=982 bgcolor=#E9E9E9
| 514982 || || 28 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=983 bgcolor=#E9E9E9
| 514983 || || 5 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=984 bgcolor=#E9E9E9
| 514984 || || 28 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=985 bgcolor=#E9E9E9
| 514985 || || 21 de març de 2009 || Taunus || S. Karge, R. Kling ||  ||  —
|-id=986 bgcolor=#E9E9E9
| 514986 || || 22 de març de 2009 || Lulin || LUSS ||  ||  —
|-id=987 bgcolor=#E9E9E9
| 514987 || || 30 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=988 bgcolor=#E9E9E9
| 514988 || || 24 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=989 bgcolor=#E9E9E9
| 514989 || || 17 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=990 bgcolor=#E9E9E9
| 514990 || || 31 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=991 bgcolor=#E9E9E9
| 514991 || || 28 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=992 bgcolor=#E9E9E9
| 514992 || || 27 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=993 bgcolor=#E9E9E9
| 514993 || || 2 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=994 bgcolor=#E9E9E9
| 514994 || || 22 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=995 bgcolor=#E9E9E9
| 514995 || || 2 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=996 bgcolor=#E9E9E9
| 514996 || || 20 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=997 bgcolor=#C2FFFF
| 514997 || || 17 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L5 ||  —
|-id=998 bgcolor=#E9E9E9
| 514998 || || 30 de maig de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=999 bgcolor=#d6d6d6
| 514999 || || 14 de juliol de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=000 bgcolor=#d6d6d6
| 515000 || || 15 d'agost de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|}

Referències 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (510001)-(515000) (IAU Minor Planet Center) 

Llistes d'asteroides (510001-520000)